D'autre part est le quatrième album studio du groupe de rock français Luke sorti le  et le  en avant-première sur Spotify. Il est le successeur de l'album Les Enfants de Saturne, paru trois en plus tôt.

Histoire de l'album 
Le premier extrait Pense à moi est sorti en . L'album a été également disponible le  sur le site officiel avec un morceau supplémentaire intitulé Shadows.

Le , le nouveau site officiel du groupe est mis en ligne à l'occasion de l'annonce de la sortie du nouvel album. La liste des pistes est dévoilée ainsi que la date de sortie et la vidéo du premier single Pense à moi.

Le second single intitulé Le robot sortira en 2011.

L'album

Artwork 
Le design de la pochette est réalisé par Yann Nguema, bassiste et graphiste du groupe EZ3kiel. Elle représente un cheval en lévitation au-dessus d'une plaine, tenu en l'air par un ballon d'acrobate. Un arc-en-ciel traverse ce ballon dans un ciel gris et nuageux.

Thèmes et sonorités 
Cet album est globalement moins rock que l'ensemble de la discographie du groupe. Il met en avant des air plus mélodieux (Faustine, La Complainte du Gardien de Prison) et plus pop ou de variété françaises (Pense à moi, Monsieur Tout le Monde).

Liste des titres

Musiciens 
Thomas Boulard, guitare et chant
Jean-Pierre Ensuque, guitares
Damien Lefèvre, basse et piano
Romain Viallon, batterie et chœur

Album de Luke
Album publié par Sony Music Entertainment
Album musical sorti en 2010